

Patronyme 

 Otto Wesendonck (1815-1896), un homme d'affaires et mécène allemand.
 Mathilde Wesendonck (1828-1922), l’épouse du précédent, amie de Richard Wagner, inspiratrice de son opéra Tristan und Isolde.
 Otto Wesendonck (1939-), sculpteur allemand.

Musique 
 Wesendonck-Lieder, cycle de lieder de Richard Wagner, sur des poèmes de Mathilde Wesendonck.

Patronyme allemand